

Codici 
 FAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Farsund (Norvegia)
 fan – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua fang

Geografia 
 Fan – comune dell'Albania nel distretto di Mirditë

Persone 
 Christine Fan, nota anche come FanFan (1976) – cantante, attrice e conduttrice televisiva taiwanese
 Louis Fan (1973) – attore e artista marziale cinese di Hong Kong
 Mavis Fan (1977) – cantante e attrice taiwanese
 Fan Bingbing (1981) – attrice, cantante e produttrice cinematografica cinese
 Fan Kuan (c. 960–c. 1030) – pittore cinese
 Fan Ye (398-445 o 446) – storico e politico cinese
 Fan Ye (1986) – ex ginnasta cinese
 Fan Yilin (1999) – ginnasta cinese
 Fan Zeng (1938) – pittore, poeta e scrittore cinese
 Fan Zhendong (1997) – tennistavolista cinese
 Fan Zhiyi (1970) – ex calciatore cinese, di ruolo difensore
 Fan Zhiyong (1840-1922) – insegnante cinese

Altro 
 151590 Fan – asteroide
 Fan  – componente del compressore di un motore turboventola
 Fan  – appassionato ad un particolare tema
 The Fan – film con Robert De Niro
 Fan, concetto di "inversione" nel Taoismo

Pagine correlate 
 Fans (disambigua)
 The Fan
 Fun

Altri progetti